Флав може да се отнася за:

 Флав (Flavus), когномен на фамилията Ларции
 Спурий Ларций Флав, консул 506 и 490 пр.н.е.
 Тит Ларций Флав, римски консул 501 и 498 пр.н.е., първият диктатор на Римската република 498 пр.н.е.
 Флав (16 г.), по-малък брат на Арминий
 Aspergillus flavus, вид плесен

Вижте също 
 Флавия Юлия Елена, майка на император Константин Велики
 Флавия Домицила Младша, единствената дъщеря на Веспасиан
 Флавия Домицила, християнска мъченица и светица; внучка на император Веспасиан (69-79).